Mendonça kan som auktorsförkortning betyda:

 Francisco de Ascencão Mendonça
 Mirian Nascimento Mendonça

Robotskapade auktorsförkortningar